Mit Schmalspurbahnen in der DDR kann gemeint sein

 die Schmalspurbahnen der Deutschen Reichsbahn,
 die Briefmarkenserie der Deutschen Post der DDR siehe Schmalspurbahnen in der DDR (Briefmarkenserie).